Годфри I, гроф Левена (Левен, 1063 - Левен, 25. јануар 1139)
је био гроф Левена. Био је син Хенрик II, гроф Левена и Adela of Orthen.

Породично стабло 

Умрли 1139.